Bocquillon constitue le patronyme de :
 Émile Bocquillon (1868-1966), est un instituteur, journaliste et militant politique français d'extrême droite du .
 Henri Bocquillon, (1834-1884), est un médecin français.
 Paul Bocquillon, est un décorateur français sur faïence et porcelaine installé à Paris au Faubourg Saint-Denis dans la première moitié du xxe siècle.
 Robert Bocquillon est un avocat français.
 Sophie Bocquillon (1965-) est une auteure française pour la télévision, le théâtre, la radio et l'édition.

Bocquillon constitue aussi un nom de rue :
 La rue Henri-Bocquillon est une voie du  de Paris, en France.

Patronyme français